Lémurien peut faire référence a  :
 animaux de l'ordre des Lemuriformes, ou de manière plus restrictive de la famille des Lemuridae ;
 animaux du groupe des Prosimiens qui correspondait au sens large de lémuriens d'Afrique et d'Asie ;
 habitants de Lémurie, un continent hypothétique.

L'expression lémurien volant est parfois utilisée pour désigner le galéopithèque.